Le  (MCC) est un code pays sur trois chiffres, standardisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) dans sa recommandation E.212, pour les réseaux de téléphonie mobile, plus particulièrement dans les technologies GSM et UMTS.

Le MCC constitue notamment les trois premiers chiffres de l' (IMSI), qui identifie les abonnés et est enregistré sur les cartes SIM.

Modifications 

Le MCC est maintenu par le secteur de normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T), ex-Comité consultatif international téléphonique et télégraphique (CCITT). Depuis la publication de la recommandation E.212 en 1988, le MCC a été mis à jour à plusieurs reprises :

Liste des MCC 

Au , les MCC étaient les suivants :

Zone 2 : Europe

Zone 3 : Amérique du Nord

Zone 4 : Asie

Zone 5 : Océanie

Zone 6 : Afrique

Zone 7 : Amérique du Sud

Autres codes 

 Les codes commençant par 0, 1, et 8 sont réservés pour une utilisation ultérieure.
 Le code 901 est partagé par les réseaux trans-nationaux, par exemple pour la téléphonie par satellite.

Références

Voir aussi 
 Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par pays, autre code pays de l'UIT (recommandation E.164)
 Mobile Network Code

Téléphonie mobile
Code des pays
Liste de codes
Liste en rapport avec les télécommunications